Э́рикссон (Э́риксон) () — распространённая шведская фамилия. Означает «сын Эрика».

Известные носители

А 
 Эрикссон, Агнета (1965) — шведская пловчиха.
 
 Эрикссон, Анна-Лиса (1928—2012) — шведская лыжница.
 Эрикссон, Антон (род. 2000) — шведский футболист, защитник.
 Эрикссон, Астрид (более известна под фамилией Линдгрен; 1907—2002) — шведская писательница.

Б 
 Эрикссон, Бенгт (1931—2014) — шведский лыжник-двоеборец, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо.

В 
 Эрикссон, Вивека (род. 1956) — политик Аландских островов.
 Эрикссон, Виктор (род. 2000) — шведский футболист, защитник.

Г 
 Эрикссон, Гуннар (1921—1982) — шведский лыжник.

Д 
 Эрикссон, Дан-Ола (род. 1963) — шведский кёрлингист.
 Эрикссон, Даниэль (род. 1974) — шведский хоккеист с мячом.
 Эрикссон, Джимми (род. 1980) — шведский хоккеист, нападающий.
 Эрикссон, Джон (1803—1889) — американский инженер и изобретатель шведского происхождения.
 Эриксон, Джон (историк) (1929—2002) — британский военный историк;
 Эрикссон, Джонатан (род. 1984) — шведский хоккеист.

Е 
 Эрикссон, Ева (род. 1949) — шведская иллюстратор и писательница.

И 
 Эрикссон, Ингела (род. 1968) — шведская гребчиха-байдарочница.
 Эрикссон, Ингеборг (1902—1992) — шведская поэтесса.
 Эрикссон, Иоган (1728—1787) — датско-исландский учёный.

Й 
 Эрикссон, Йон (1921—1995) — шведский миколог.

К 
 Эрикссон, Карл-Оке (1934—2015) — шведский актёр театра и кино.
 Эрикссон, Карл-Эрик (род. 1930) — шведский бобслеист, участник шести зимних олимпийских игр.
 Кнут I Эрикссон (до 1150—1196) — король Швеции.

Л 
 Эрикссон, Ларс Магнус (1846—1926) — шведский изобретатель, основатель компании Ericsson.
 Эрикссон, Ларс (род. 1965) — шведский футболист, вратарь.
 Эрикссон, Ларс-Бёрье (род. 1966) — шведский горнолыжник.
 Лейф Эрикссон (ок. 970 — ок. 1020) — сын викинга Эрика Рыжего, первооткрывателя Гренландии.
 Эрикссон, Луи (род. 1985) — шведский хоккеист.

М 
 Эрикссон, Магдалена (род. 1993) — шведская футболистка, защитница.
 Магнус Эрикссон (1316—1374) — король Швеции, внук Магнуса Ладулоса.
 Эрикссон, Магнус (род. 1990) — шведский футболист.
 
 Эриксон, Милтон (1901—1980) — американский психиатр, специализировавшийся в медицинском гипнозе.

О

П 
 Эрикссон, Пауль (род. 1991) — шведский хоккеист.
 Эрикссон, Петер (1964—2014) — шведский кёрлингист.

С 
 Эрикссон, Сандра (род. 1989) — финская легкоатлетка.
 Эрикссон, Себастьян (род. 1989) — шведский футболист.
 Эрикссон, Свен-Ёран (род. 1948) — шведский футбольный тренер.
 Эрикссон, Сигвард (1930—2019) — шведский конькобежец.
 Эрикссон, Сигне Элида (1911—2005) — писательница, коммунист, антифашист, советский разведчик, член Красной капеллы.
 Эрикссон, Суне (род. 1939) — политик Аландских островов, премьер-министр правительства Аландов.

Т 
 Эрикссон, Томас (род. 1959) — шведский лыжник.
 Эрикссон, Томас — шведский музыкант, бас-гитарист группы Kaipa в 1973—1977 годах.

Ф 
 Эрикссон, Феликс (род. 2004) — шведский футболист, защитник.

Х 
 Эрикссон, Харальд (1921—2015) — шведский лыжник.
 Эрикссон, Хелена (род. 1962) — шведская поэтесса, переводчик.
 Эрикссон, Хенри (1920—2000) — шведский легкоатлет, который специализировался в беге на средние дистанции.
 Эрикссон, Хокан (род. 1961) — шведский ориентировщик.

Ю 
 Эрикссон, Юнас (род. 1974) — шведский футбольный арбитр.
 Эрикссон, Юэль (род. 1984) — шведский конькобежец.

Я 
 Эрикссон, Якоб (род. 1967) — шведский актёр театра и кино.
 Эрикссон, Ян (род. 1967) — шведский футболист.

См. также 
 Эрикссон-Глоб — спортивная арена в Стокгольме, Швеция.
 Ericsson — шведская компания, производитель телекоммуникационного оборудования.
 Кабинет Эрикссон — 11-й кабинет министров Аландских островов, который возглавляла Вивека Эрикссон.
 Кабинет Эрикссона — 7-й кабинет министров Аландских островов, который возглавлял Суне Эрикссон.
 Эриксон

Примечания